Cappella dell'Annunziata a Briga Marittima
 Cappella dell'Annunziata a Casalino
 Cappella dell'Annunziata a Cori
 Cappella della Compagnia della Santissima Annunziata a Chianni
 Cappella della Santissima Annunziata a Imola
 Cappella dell'Annunziata a Mottola
 Cappella dell'Annunziata a Portoferraio